Ганс Дёррис (; 12 июля 1897, Везермюнде — 9 мая 1945, Дрезден) — немецкий географ, профессор Мюнстерского университета, академик Леопольдины; член НСДАП (с 1937).

Биография 
Ганс Дёррис родился 12 июля 1897 года в Везермюнде; с 1916/1918 по 1924 год изучал географию и историю под руководством Германа Вагнера и Вильгельма Майнардуса (Wilhelm Meinardus, 1867—1952) в Геттингенском университете. В 1924 году, после успешной защиты кандидатской диссертации, Дёррис стал ассистентом Майнардуса. В 1927 году, в Геттингене, Дёррис стал доктором наук; 11 ноября 1933 года он был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства». В 1934 году получил пост экстраординарного профессора Геттингенского университета. С 1936 по 1945 год Дёррис состоял полным профессором географии в Мюнстерском университете, кроме того — с 1936 года до своей смерти — он был председателем Географической комиссии Вестфалии (Geographische Kommission für Westfalen).

В апреле 1936 года Дёррис был назначен руководителем рабочей группы университета по географическим исследованиям Вестфалии. В 1937 году вступил в НСДАП, а 17 сентября — стал полноправным членом Исторической комиссии Вестфалии. С 1940 по 1945 год состоял в Национал-социалистическом союзе немецких доцентов и являлся руководителем аналогичного национал-социалистического объединения в университете. В 1943 году был избран членом Леопольдины. 9 мая 1945 года Ганс Дёррис был застрелен советскими солдатами при неясных обстоятельствах.

Работы 
 Die Städte im oberen Leinetal Göttingen, Northeim und Einbeck. Ein Beitrag zur Landeskunde Niedersachsens und zur Methodik der Stadtgeographie (= Landeskundliche Arbeiten des Geographischen Seminars der Universität Göttingen. Bd. 1). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1925 (Dissertation).
 Hamburg und die Niederelbe, Niedersachsen, Harz (= Landeskunde von Norddeutschland. Bd. 1). Seemann, Leipzig 1926.
 Entstehung und Formenbildung der niedersächsischen Stadt. Eine vergleichende Städtegeographie (= Zentralausschuß für deutsche Landeskunde: Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde. Bd. 27,2). Engelhorn, Stuttgart 1929 (Habilitationsschrift).
 Die Britischen Inseln. In: Handbuch der geographischen Wissenschaft. Band 7: West- und Nordeuropa. Athenaion, Potsdam 1938, S. 221—416.
 Siedlungs- und Bevölkerungsgeographie 1908—1938 // Geographisches Jahrbuch. Bd. 55 (1940), S. 3-380.

Литература 
 Karl Ditt: Raum und Volkstum. Die Kulturpolitik des Provinzialverbandes Westfalen 1923—1945. Aschendorff, Münster 1988, S. 285—288.
 Michael Grüttner: Biographisches Lexikon zur nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik (= Studien zur Wissenschafts- und Universitätsgeschichte. Band 6). Synchron, Heidelberg 2004, ISBN 3-935025-68-8, S. 40.
 Wilhelm Müller-Wille: Hans Dörries als Geograph und Landesforscher. In: Berichte zur deutschen Landeskunde. Bd. 14 (1955), H. 1, S. 1-11.
 Hans-Ulrich Thamer, Daniel Droste, Sabine Happ (Hrsg.): Die Universität Münster im Nationalsozialismus. Kontinuitäten und Brüche zwischen 1920 und 1960. Band 2, Aschendorff, Münster 2012.

Примечания

Ссылки 
 

Географы Германии
Географы XX века
Члены Гёттингенской академии наук